Fletcher Bay steht für:
 Fletcher Bay (Antarktika), Bucht an der Ingrid-Christensen-Küste, Prinzessin-Elisabeth-Land, Ostantarktika
 Fletcher Bay (Washington), Ort im Bundesstaat Washington, Vereinigte Staaten